Davisov pokal 2018 je sto sedmi teniški turnir za Davisov pokal.

Svetovna skupina

Postavljene reprezentance

Turnir

Finale

Sklici

Viri
 

2018 v športu
2018